Пижанцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Пижанцы — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Пижанцы — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.